Termin metilpentanol ima više značenja:
 2-Metil-1-pentanol
 3-Metil-1-pentanol
 4-Metil-1-pentanol
 2-Metil-2-pentanol
 3-Metil-2-pentanol
 4-Metil-2-pentanol
 2-Metil-3-pentanol
 3-Metil-3-pentanol